Harant může být:

Friedrich Harant (1810–1886), rakouský státní úředník a politik, poslanec Říšské rady
Jan Jiří Harant z Polžic a Bezdružic (1580–1648), český šlechtic
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621), český šlechtic, spisovatel, hudebník, diplomat a cestovatel
Kryštof Vilém Harant z Polžic a Bezdružic († 1691), český šlechtic a generál 
Tomáš Harant (1980), slovenský hokejista

jiný význam
lidové pejorativní označení pro temperamentní či zlobivé dítě